«Повелитель ветра» — предстоящий художественный фильм режиссёра Игоря Волошина о кругосветном полёте Фёдора Конюхова на воздушном шаре. Премьера картины запланирована на конец 2023 года.

Сюжет 
Фильм расскажет об одном из мировых рекордов, установленных Фёдором Конюховым. 23 июля 2016 года он завершил 11-дневный полёт вокруг земли на воздушном шаре высотой с двадцатиэтажный дом.

В ролях

Производство 
Часть съёмок пройдёт в Дагестане.

Примечания 

Фильмы России 2023 года
Фильмы-драмы России